Джон Аберкромби:

 Аберкромби, Джон (агроном) (1726—1806) — шотландский садовод и агроном.
 Аберкромби, Джон (врач) (1780—1844) — шотландский врач и медицинский писатель, публицист.
  (1944—2017) — американский джазовый гитарист.